Rhinobatos annulatus är en rockeart som beskrevs av Müller och Henle 1841. Rhinobatos annulatus ingår i släktet gitarrfiskar, och familjen Rhinobatidae. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Gitarrfiskar
annulatus